Ипполитов — русская фамилия.

 Известные носители
 Ипполитов, Александр Иванович (1902—1970) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Ипполитов, Аркадий Викторович (род. 1958) — советский и российский искусствовед, куратор выставок, писатель.
 Ипполитов, Василий Афанасьевич (1892—1957) — русский и советский конькобежец, тренер; брат Пл. А. Ипполитова.
 Ипполитов, Валерий Сергеевич — полярник, аэролог на СП-16 и СП-19, начальник СП-30. (, , , , )
 Ипполитов, Данила Аркадьевич (род. 1990) — российский пляжный футболист, вратарь, продюсер.
 Ипполитов, Евгений Васильевич (1946—2005) — российский государственный, политический и общественный деятель, предприниматель.
 Ипполитов, Евгений Георгиевич (1930—2005) — советский и российский химик, член-корреспондент АН СССР.
 Ипполитов, Иван Иванович (1916—2007) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол.
 Ипполитов, Иван Иванович — доктор физико-математических наук.
 Ипполитов, Игорь Васильевич (1919—1995) — советский велосипедист и конькобежец.
 Ипполитов, Павел Афанасьевич (1889—1947) — советский композитор и дирижёр.
 Ипполитов, Платон Афанасьевич (1893—1951) — русский и советский конькобежец.

 Ипполитова, Альбина Александровна (более известна под фамилией Цветкова; род. 1931) — советская волейболистка.
 Ипполитова, Вера Сергеевна (род. 1921) — санинструктор и морской пехотинец, кавалер пяти медалей «За отвагу» в годы Великой Отечественной войны.

Составные фамилии 
 Ипполитов-Иванов, Михаил Михайлович (наст. фам. Иванов, 1859—1934) — русский и советский композитор, дирижёр.